Il singolare del torneo di tennis Grand Prix de Tennis de Lyon 1991, facente parte dell'ATP Tour 1991, ha avuto come vincitore Pete Sampras che ha battuto in finale Olivier Delaître 6-1, 6-1.

Teste di serie 

 Guy Forget (primo turno)
 Pete Sampras (Campione)
 Sergi Bruguera (semifinali)
 Brad Gilbert (semifinali)

 Derrick Rostagno (primo turno)
 Alberto Mancini (quarti di finale)
 Jonas Svensson (quarti di finale)
 Marc Rosset (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Grand Prix de Tennis de Lyon 1991